Albert Vierling ist der Name folgender Personen:

* Albert Vierling (Richter) (1836–1920), deutscher Richter und Heimatforscher
 Albert Vierling (General) (1887–1969), deutscher General
 Albert Vierling (Ingenieur) (1899–1989), deutscher Maschinenbauingenieur